Gozon steht für:
einen Großmeister des Johanniterordens, siehe Dieudonné de Gozon
eine Gemeinde in Asturien, siehe Gozón